Кампори:

 Кампори, Джузеппе — итальянский историк.
 Кампори, Чезаре — итальянский историк и поэт.